U 6, U6

Metro:
 U6 – linia metra w Berlinie
 U6 – linia metra w Wiedniu

Zobacz też:
 U-6